Dobre est le nom :

Patronyme
 Aurelia Dobre (1972- ) est une ancienne gymnaste roumaine
 Cornel Dobre (1975- )  est un footballeur roumain 
 Dănuț Dobre (1967- ) est un rameur d'aviron roumain
 Estera Dobre (1987- ) est une lutteuse libre roumaine
 Vlad-Nicolae Dobre (1995- ) est un coureur cycliste roumain

Toponymie

 de la gmina de Dobre, dans le powiat de Mińsk, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Dobre, chef-lieu de cette gmina
 de la gmina de Dobre, dans le powiat de Radziejów, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 du village de Dobre, dans le powiat de Radziejów, dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Dobre, dans le powiat de Rypin, dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Dobre, dans la voïvodie de Lublin
 du village de Dobre, dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Dobre, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme